

Топоніми 
 Вакаяма — місто в Японії, у префектурі Вакаяма.
 Вакаяма — префеткура в Японії, на півдні острова Хонсю.
 Вакаяма — замок в Японії, у префектурі Вакаяма.

Інше 
 Вакаяма — японське прізвище.
 Вакаяма-хан — хан в Японії, на території сучасної префектури Вакаяма.
 '''Вакаяма — металургійний комбінат у Японії.